Trout Dale kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Trouts Dale, dal, England,

USA 

 Trout Dale (ort i USA), Virginia, Grayson County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar